Gigantic (engl.: gigantisch, riesig) bezeichnet:

 HMHS Britannic, Stapellauf 1914, Schwesterschiff der RMS Titanic und RMS Olympic
 Gigantic (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie für Jugendliche auf dem Fernsehsender TeenNick
 Gigantic (Film), ist eine US-amerikanische Filmkomödie von Matt Aselton aus dem Jahr 2008